Bryggen kan syfta på:

Bryggen i Bergen – de gamla hanseatiska delarna av den norska staden Bergen
Islands Brygge – en stadsdel i Köpenhamn

Se även
Brygga
Brygge
Aker Brygge, Oslo